Орден «Хосе́ Марти́» — государственная награда Республики Куба, один из трёх высших орденов, наряду с орденами «Карлос Мануэль де Сеспедес» и «Плайя-Хирон». Орден назван в честь национального героя Кубы Хосе Марти, жившего во второй половине XIX века.

История 
Орден учреждён в 1972 г. (Закон № 1239 от 2 декабря 1972 г.). Вхождение в наградную систему подтверждено декретом-законом № 30 Государственного совета Республики Куба «О наградах, почётных званиях и знаках отличия» от 10.12.1979.

Вручается кубинским и иностранным гражданам, главам государств и правительств за большие достижения в деле обеспечения мира и гуманизма, за особый вклад в развитие образования, культуры, науки и спорта, а также за выдающиеся заслуги в созидательном труде.

Описание 
До 1979 орден представлял золотой диск диаметром 4 см и толщиной 3 мм рельефным изображением правого профиля Хосе Марти и надписью ORDEN NACIONAL JOSÈ MARTÍ, расположенной полукругом в левой части.

В настоящее время знак выглядит как диск с рельефным изображением лучей, расходящихся из центра с наложенными на него пятиконечной звездой, а также венком из листьев лавра и дуба. В центре рельефное изображение бюста Хосе Марти, отделённое от остального рисунка кругом из белой эмали с надписями: JOSÈ MARTÍ/1853-1895.

На реверсе герб Кубы, вокруг находится надпись, разделённая звёздочками: REPUBLICA DE CUBA/CONSEJO DE ESTADO.

Посредством кольца орден крепится к пятиугольной колодке с лентой белого цвета с красной-бело-синей полосой справа (с 1979).

Награждённые орденом 
 Тодор Живков
 Сальвадор Альенде
 Омар Торрихос
 Николае Чаушеску (1973)
 Леонид Брежнев
 Эрих Хонеккер
 Густав Гусак
 Ким Ир Сен (1975)
 Майкл Мэнли (1975)
 Джулиус Ньерере (1975)
 Менгисту Хайле Мариам
 Фелипе Гонсалес
 Юмжагийн Цэдэнбал
 Индира Ганди
 Войцех Ярузельский (1983)
 Тома Санкара (1984)
 Роберт Мугабе
 Оуэн Артур
 Сэм Нуйома (1991)
 Нельсон Мандела
 Уго Чавес (17.11.1999)
 Александр Лукашенко (2000)
 Абдулла Ахмад Бадави (2004)
 Гладис Марин (2004)
 Антонио Гадес (2004)
Виейра, Жуан Бернарду (2007) 
 Нгуен Минь Чьет (2009)
 Армандо Харт (2010)
 Джейкоб Зума (2010)
 Виктор Янукович (22.10.2011)
 Ху Цзиньтао (22.10.2011)
 Нгуен Фу Чонг (2012)
 Владимир Путин (11.07.2014)
 Фидель Кастро (21.03.2016)

См. также 
 Международная премия Хосе Марти
 :Категория:Кавалеры Национального ордена Хосе Марти

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Национальный орден Хосе Марти 
 Изображение 1-го типа ордена (до 1979) 

Награды по алфавиту
Ордена Кубы